Яросла́в Я́нус (; 21 сентября 1989, Прешов) — словацкий хоккеист, вратарь. Воспитанник хоккейного клуба «Прешов». В настоящее время является игроком клуба «Литвинов», выступающего в Чешской экстралиги.

Карьера 
Ярослав Янус начинал играть в хоккей в родном городе Прешов. в 18 лет перебрался за океан, где на протяжении 5 лет выступал в различных северо-американских лигах. В 2012 году вернулся в Европу, 3 года играл в КХЛ за братиславский «Слован». С 2015 года выступает в Чешской экстралиге, с сезона 2018/19 защищает цвета клуба «Литвинов».

Статистика выступлений 
Обновлено на начало сезона 2019/2020

Всего за карьеру провёл 506 матчей (в Чешской экстралиге — 155, в Континентальной хоккейной лиге — 116, в Хоккейной лиге Онтарио — 115, в Американской хоккейной лиге — 60, в лиге Восточного побережья — 27, за сборную Словакии — 18, в Европейских кубках — 15)

Достижения 

 Включён в символическую сборную молодёжного чемпионата мира (2009)
 Обладатель Кубка Колдера (2012)
 Участник матча звёзд КХЛ (2014)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Эри Оттерз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Флорида Эверблэйдз»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой